Geografie van Frankrijk
 Voormalig graafschap Carcassonne (790-1069)
 Arrondissement Carcassonne, bestuurlijke eenheid
 Carcassonne (stad), stad
 Cité van Carcassonne, citadel in deze stad 
 Recreatie
 Carcassonne (spel), bordspel